Forstgraben ist ein Gewässername:

 Forstgraben (Faulbach), linker Zufluss des Faulbachs vor Faulbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Forstgraben (Kahl), linker Zufluss der Kahl im Spessart in Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Forstgraben (Nordradde), rechter Zufluss der Nordradde im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Forstgraben (Rauhe Ebrach), rechter Zufluss der Rauhen Ebrach gegenüber Prölsdorf, Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Forstgraben (Raßnitzbach), linker Zufluss des Raßnitzbachs bei Raßnitz, Gemeinde Kobenz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Forstgraben (Seebach), linker Zufluss der Seebach neben der Schleuse Erlangen des Main-Donau-Kanals vor Möhrendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Forstgraben (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs bei Stainz bei Straden, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Forstgraben (Thayabach), rechter Zufluss des Thayabachs bei Forst, Gemeinde Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Forstgraben (Wörnitz) – zwei rechte Zuflüsse der Wörnitz im Landkreis Ansbach, Bayern, siehe auch Liste der Zuflüsse der Wörnitz; flussabwärts:
 Forstgraben (Wörnitz, Gugelmühle), Zufluss gegenüber der Gugelmühle (Gemeinde Röckingen)
 Forstgraben (Wörnitz, Wassertrüdingen), Zufluss gegenüber der Altstadt von Wassertrüdingen

Siehe auch:
 Forstbach
 Förstlegraben